Mersey ist der Name folgender Flüsse:

 River Mersey, in Großbritannien
 Mersey River (Atlantik), in Kanada
 Mersey River (Bass-Straße), in Australien

Sonstiges:
 Mersey Spit, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Viscount Mersey, britischer Adelstitel
 Mersy
 Mercey
 Mercy